Zhong  är pinyin-transkriptionen utan tonmarkering av flera kinesiska ord, som särskiljs genom olika ordtoner och skrivtecken. Det vanligaste av dessa skrivs 中, pinyin  zhōng, och har betydelsen "centrum" eller "mitt". Det ingår i det kinesiska namnet på Kina,中国, pinyin Zhōngguó, med betydelsen "Mittens rike". Zhong kan avse:

Personer
 Zhong – kineiskt efternamn (släktnamn)
 Zhong (auktor)  – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi
 Zhong, Chongqing, Zhong Xian  – härad i Chongqings storstadsområde
 Zhong Gang –  hamn i Shandong-provinsen
 Zhong Jiang – vattendrag, jämför Zhongjiangs härad i Sichuanprovinsen
 Zhong Ri – berg i Tibet
 Zhong Shui – vattendrag i Hunan-provinsen

Se även
 Zhong Yu  – flera öar
 Zhong He  – flera vattendrag